Алі II ібн Умар (? — 883) — 7-й імам і султан держави Ідрісидів у Магрибі в 874—883 роках.
 Алі II (? — 949) — 9-й володар Критського емірату в 943—949 роках.
 Алі II (? 1032) — 12-й емір аль-Тефеліса у 981—1032 роках.
 Алі II (? -1043) — 12-й ширваншах в 1034—1043 роках.
 Алі II аль-Мансур Алауддін (1367—1382) — мамелюкський султан Єгипту з династії Бахрітів (1376—1382).
 Алі II (1680/1684 або 1694) — 29-й маї (володар) і султан Борну в 1639/1645—1680/1684 або 1657—1694 роках.
 Абу Асеб Алі II (? — 1766) — 17-й дей Алжиру в 1754—1766 роках.
 Алі II (1712—1782) — 4-й бей Тунісу з династії Хусейнидів в 1759—1782 роках.
 Муртуз-Алі II (? — 1783) — 10-й тарковський шамхал в 1765—1783 роках (з перервами).
 Алі II Караманлі (? — після 1835) — останній паша Триполітанії з роду Караманлі у 1832—1835 роках.
 Алі II аль-Мансур (1812—1871) — імам Ємену. Чотири рази проголошував свій імамат.
 Сіді-Алі II (? — 1893) — 14-й емір Бракни в 1858—1893 роках.